Ospina (Nariño), município colombiano do departamento de Nariño;
David Ospina (1988), futebolista colombiano que atua como goleiro;
Mariano Ospina Pérez (1891–1976), político e engenheiro colombiano;
Pedro Nel Ospina (1858–1927), militar, político e engenheiro colombiano;
Hernando Calvo Ospina (1961), jornalista e escritor colombiano;
Luciano Ospina (1991), futebolista colombiano que atua como defensor.

Ver também
 Espina
 Espinar
 Spina

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos